Зав'ялов Андрій Олександрович (* 1971) — український футболіст та тренер.
 Зав'ялов Борис Іванович — Герой Соціалістичної Праці.
 Зав'ялов Григорій Григорович — Герой Соціалістичної Праці.
 Зав'ялов Микола Іванович (1913-1989) — Герой Радянського Союзу.
 Зав'ялов Михайло Михайлович (* 1938) — президент ГО «Ліга професіонального боксу України», кавалер ордена «За заслуги» І ступеня.
 Зав'ялов Олександр Васильович (* 1969) — радянський і російський хокеїст, захисник.
 Зав'ялов Олександр Васильович (актор) (нар. 1954) — радянський і російський актор.
 Зав'ялов Семен Якимович — Герой Радянського Союзу.
 Зав'ялов Сергій Олексійович — Герой Радянського Союзу.
 Зав'ялов Сергій Сергійович (* 1985) — російський хокеїст, воротар.
 Зав'ялов Дарія (* 1992) — польська співачка, авторка пісень та композитор.

Див. також 
 Зав'ялова

Примітки 

Російські прізвища